

Topónimos 
Bombaim — cidade indiana
Bombaim (estado) — antigo estado da Índia
Bombaim (São Tomé) — aldeia de São Tomé e Príncipe
Bombay Beach — região censo-designada da Califórnia, Estados Unidos

Outros usos 
Fenótipo Bombaim — grupo sanguíneo
Bombaim (gato) —  raça de gato

Desambiguações de topônimos